Münchsdorf ist der Ortsname von

 Münchsdorf (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Münchsdorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Münchsdorf (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Mnichov u Poběžovic, Gemeinde in Tschechien

Bauwerke 
 Schloss Münchsdorf, Schloss in Roßbach im Landkreis Rottal-Inn